Claude Michel, scultore francese noto anche con lo pseudonimo di Clodion (1738-1814)
 Claude Michel (1938-), politico francese
 Claude Michel (1939-2013), politico belga
 Claude Michel, calciatore francese (1971-)